Stojnik je lahko:
 Stojnik, Aranđelovac (Srbija)
 Stojnik, Sopot (Srbija)